Првенство Београдске зоне у фудбалу 1991/92. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Републичка зонска лиога Београд, а нижа Прва Београдска лига .

	
Од сезоне 1991/92. код нерешеног резултата укида се ивођење једанаестераца.

У најефикаснијем 30 колу постигнуто је 33 гола, или 4,71 гола по мечу. Поготово је био расположен центарфор Палилулца,Небојша Велиновић, са шест пројектила, који је уједно и први „тобџија” првенства.
„Везиста” Остружничана Срђан Блажић постигао је 500. гол првенства, а Јаковчан Зоран Станковић својим погодком спустио је завесу на сезону 1991/92. годину.

Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Саша Ћосо из Будућности, Добановци ,
док је први стрелац Небојша Велиновић из Палилулца, Крњача

Клубови

Резултати по колима (број гледалаца)

Тим кола

Посећеност утакмица

Резултати
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 
	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Младеновац, Младеновац	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;"|1:6||style="background: #FFFACD;"|1:1
|style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;"|2:1
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|3:0
|style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3
  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Графичар, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1  	

|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Кнежевац,Кнежевац	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Младост, Барошевац	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:11||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3	

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Полет, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Будућност, Добановци	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |8:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Београд, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |9:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |БАСК ПИМ, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |13:2||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFFACD;" |0:0 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сопот, Сопот	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background:  #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:  	

|-!	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Железничар, Београд 		
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |1:1  	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Срем, Јаково	
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |6:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Тек, Велики Црљени	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0|| style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | „21. мај”, Раковица 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |11:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Турбина, Вреоци	
|style="background: #C0FFC0;" |7:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |7:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Борац, Остружница	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  ||  	
|}

Статистика

Табела

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
Врати се на врх

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1991/92. у југословенском фудбалу